Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 413 dans le monde.

 Route fédérale 413 en Allemagne
 RS-413 au Brésil
 Route 413 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 413 en Finlande
 Route nationale 413 en France
 Route régionale 413 en Slovénie